Les Scolopacidae (ou scolopacidés en français) sont une famille d'oiseaux constituée de 21 genres et de plus de 90 espèces vivantes. Ces espèces sont nommées bécasses, bécassines, bécassins, barges, courlis, maubèche (ou bartramie), chevaliers, tournepierres, bécasseaux, combattants et phalaropes.

Description 
Ces oiseaux sont des limicoles de taille petite à moyenne (de 12 à 66 cm), aux pattes qui peuvent être courtes à longues selon les espèces. Le bec, souvent long, peut être droit, recourbé ou légèrement retroussé.

Habitats et répartition 
Ils se rencontrent dans toutes les régions du monde, excepté l'Antarctique. La plupart nichent dans l'hémisphère Nord et sont de grands migrateurs. Ils fréquentent principalement les côtes et les zones humides de l'intérieur des terres ; ils nichent dans les steppes, les prairies, les marais, les toundras, les broussailles et même les forêts.

Position systématique 

 :
 les Scolopacinae limitée aux bécasses ;
 les Gallinagininae, regroupant les bécassines et les bécassins (Limnodromus) ;
 les Tringinae regroupant les barges (Limosa), les courlis (Numenius), les bartramies ou maubèches et les chevaliers (Actitis, Aechmorhynchus, Catoptrophorus, Prosobonia, Tringa et Xenus) ;
 les Arenariinae, avec les tournepierres ;
 les Calidridinae, sous-famille des bécasseaux et des combattants (Philomachus) ;
 les Phalaropodinae, ayant eu autrefois le statut de famille (phalaropodidés).

Liste alphabétique des genres 
D'après  :

Liste des espèces 
D'après  :

 Scolopax rusticola – Bécasse des bois
 Scolopax mira – Bécasse d'Amami
 Scolopax saturata – Bécasse de Java
 Scolopax rosenbergii – Bécasse de Nouvelle-Guinée
 Scolopax bukidnonensis – Bécasse du Bukidnon
 Scolopax celebensis – Bécasse des Célèbes
 Scolopax rochussenii – Bécasse des Moluques
 Scolopax minor – Bécasse d'Amérique
 Coenocorypha pusilla – Bécassine des Chatham
 Coenocorypha barrierensis – Bécassine de Hautura
 Coenocorypha iredalei – Bécassine d'Iredale
 Coenocorypha huegeli – Bécassine des Snares
 Coenocorypha aucklandica – Bécassine des Auckland
 Lymnocryptes minimus – Bécassine sourde
 Gallinago solitaria – Bécassine solitaire
 Gallinago hardwickii – Bécassine du Japon
 Gallinago nemoricola – Bécassine des bois
 Gallinago stenura – Bécassine à queue pointue
 Gallinago megala – Bécassine de Swinhoe
 Gallinago nigripennis – Bécassine africaine
 Gallinago macrodactyla – Bécassine malgache
 Gallinago media – Bécassine double
 Gallinago gallinago – Bécassine des marais
 Gallinago delicata – Bécassine de Wilson
 Gallinago paraguaiae – Bécassine de Magellan
 Gallinago andina – Bécassine de la puna
 Gallinago nobilis – Bécassine noble
 Gallinago undulata – Bécassine géante
 Gallinago stricklandii – Bécassine de Strickland
 Gallinago jamesoni – Bécassine des paramos
 Gallinago imperialis – Bécassine impériale
 Limnodromus griseus – Bécassin roux
 Limnodromus scolopaceus – Bécassin à long bec
 Limnodromus semipalmatus – Bécassin d'Asie
 Limosa limosa – Barge à queue noire
 Limosa haemastica – Barge hudsonienne
 Limosa lapponica – Barge rousse
 Limosa fedoa – Barge marbrée
 Numenius minutus – Courlis nain
 Numenius borealis – Courlis esquimau
 Numenius phaeopus – Courlis corlieu
 Numenius tahitiensis – Courlis d'Alaska
 Numenius tenuirostris – Courlis à bec grêle
 Numenius arquata – Courlis cendré
 Numenius madagascariensis – Courlis de Sibérie
 Numenius americanus – Courlis à long bec
 Bartramia longicauda – Maubèche des champs
 Tringa erythropus – Chevalier arlequin
 Tringa totanus – Chevalier gambette
 Tringa stagnatilis – Chevalier stagnatile
 Tringa nebularia – Chevalier aboyeur
 Tringa guttifer – Chevalier tacheté
 Tringa melanoleuca – Grand Chevalier
 Tringa flavipes – Petit Chevalier
 Tringa ochropus – Chevalier cul-blanc
 Tringa solitaria – Chevalier solitaire
 Tringa glareola – Chevalier sylvain
 Tringa brevipes – Chevalier de Sibérie
 Tringa incana – Chevalier errant
 Tringa semipalmata – Chevalier semipalmé
 Xenus cinereus – Chevalier bargette
 Actitis hypoleucos – Chevalier guignette
 Actitis macularius – Chevalier grivelé
 Prosobonia parvirostris – Chevalier des Tuamotu
 Prosobonia cancellata – Chevalier de Christmas
 Prosobonia leucoptera – Chevalier à ailes blanches
 Prosobonia ellisi – Chevalier d'Ellis
 Arenaria interpres – Tournepierre à collier
 Arenaria melanocephala – Tournepierre noir
 Aphriza virgata – Bécasseau du ressac
 Calidris tenuirostris – Bécasseau de l'Anadyr
 Calidris canutus – Bécasseau maubèche
 Calidris alba – Bécasseau sanderling
 Calidris pusilla – Bécasseau semipalmé
 Calidris mauri – Bécasseau d'Alaska
 Calidris ruficollis – Bécasseau à col roux
 Calidris minuta – Bécasseau minute
 Calidris temminckii – Bécasseau de Temminck
 Calidris subminuta – Bécasseau à longs doigts
 Calidris minutilla – Bécasseau minuscule
 Calidris fuscicollis – Bécasseau à croupion blanc
 Calidris bairdii – Bécasseau de Baird
 Calidris melanotos – Bécasseau à poitrine cendrée
 Calidris acuminata – Bécasseau à queue pointue
 Calidris ferruginea – Bécasseau cocorli
 Calidris maritima – Bécasseau violet
 Calidris ptilocnemis – Bécasseau des Aléoutiennes
 Calidris alpina – Bécasseau variable
 Calidris himantopus – Bécasseau à échasses
 Eurynorhynchus pygmeus – Bécasseau spatule
 Limicola falcinellus – Bécasseau falcinelle
 Tryngites subruficollis – Bécasseau roussâtre
 Philomachus pugnax – Combattant varié
 Phalaropus tricolor – Phalarope de Wilson
 Phalaropus lobatus – Phalarope à bec étroit
 Phalaropus fulicarius – Phalarope à bec large

Parmi celles-ci, cinq espèces sont éteintes.

Références

Liens externes 
 
 

Scolopacidae